

Localités 

 Lichtenberg, commune française du Bas-Rhin
 Lichtenberg, commune allemande de Bavière, en Haute-Franconie
 Lichtenberg, commune allemande de Saxe, dans l'arrondissement de Bautzen 
 Lichtenberg/Erzgeb., commune allemande de Saxe, dans l'arrondissement de Saxe centrale 
 Lichtenberg (district), Lichtenberg (arrondissement), Berlin-Lichtenberg (quartier), subdivisions de Berlin, capitale allemande
 Lichtenberg, station du métro de Berlin située dans ce quiartier
 Lichtenberg, commune autrichienne de Haute-Autriche 
 Lichtenberg, localité néerlandaise de la commune de Rijssen-Holten, en Overijssel 
 Lichtenberg, localité néerlandaise de la commune de Landgraaf, en Limbourg 
 Lichtenberg (rue), une rue dans la ville de Venlo, Pays-Bas

Personnes 

 Bernd Lichtenberg, éditeur allemand (« Good Bye Lenin ») 
 Bernhard Lichtenberg, théologien allemand 
 Byron K. Lichtenberg (1948), astronaute américain
 Lenka Lichtenberg, chanteuse et compositrice canadienne
 Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), philosophe, astronome et physicien allemand
 Jean II de Lichtenberg, évêque de Strasbourg au 
 Conrad de Lichtenberg, évêque de Strasbourg au

Anciens territoires 

 la seigneurie de Lichtenberg (Alsace)
 le comté de Hanau-Lichtenberg (Alsace)
 la principauté de Lichtenberg (Sarre et Rhénanie-Palatinat)

Autres 

 la figure de Lichtenberg
 la tour Lichtenberg, une tour dans la forteresse disparue de la ville de Venlo, Pays-Bas